This Is Us, album musicale dei Backstreet Boys pubblicato nel 2009.
 This Is Us, serie televisiva del 2016 prodotta per la NBC.
 One Direction: This Is Us, film documentario del 2013 sul gruppo musicale One Direction.